Trollasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Trollasjön, Halland, sjö i Varbergs kommun,  (10,1 ha)
Trollasjö, sjö i Ljungby kommun, 
Trollasjön (Göteryds socken, Småland), sjö i Ljungby kommun och Älmhults kommun,  (17,3 ha)
Trollasjön (Långaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (5,89 ha)
Trollasjön (Reftele socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (3,9 ha)

Se även
Trollsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn